Il toponimo Frailes può riferirsi a diverse località:

Frailes, distretto della Costa Rica nel cantone di Desamparados
Frailes, comune della Spagna nella provincia di Jaén